NGC 7446 (другие обозначения — PGC 70185, ZWG 515.17, NPM1G +38.0474) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Андромеда.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7446
Андромеда (созвездие)